Cléry est un prénom masculin.

Patronyme 

 Corinne Cléry (1950-), actrice française
 Jean-Baptiste Cléry (1759-1809), valet de chambre du dauphin, de Louis XVI puis de Marie-Thérèse de France 
 Meg Cléry (1874-1960), peintre française
 Marie-Elizabeth Cléry (1762-après 1795), harpiste et compositrice française

 Gabriel Adrien Robinet de Cléry (1836-1914), magistrat, avocat et auteur français

Toponyme 

 Cléry, commune française de la Côte-d'Or
 Cléry, commune française de la Savoie
 Cléry, ancienne commune française du Loiret, aujourd'hui intégrée à Cléry-Saint-André
 Cléry-en-Vexin, commune française du Val-d'Oise
 Cléry-le-Grand, commune française de la Meuse
 Cléry-le-Petit, commune française de la Meuse
 Les Cléry, ancienne commune de la Meuse, regroupant les deux précédentes
 Cléry-Saint-André, commune française du Loiret
 Cléry-sur-Somme, commune française de la Somme
 Cléry, hameau de la commune des Andelys dans l'Eure

Cours d'eau
 Cléry, rivière française du département du Loiret

Voir aussi 
 Rue de Cléry
 Philippe Cléry-Melin, psychiatre français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France